Miglio ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Miglio (* 1942), italienischer Erzbischof 
 Eliana Miglio (* 1965), italienische Schauspielerin
 Gianfranco Miglio (1918–2001), italienischer Anwalt, Politikwissenschaftler und Politiker
 Pietro Miglio (1910–1992), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Miglio, altes italienisches Längenmaß